Уилям Милър може да се отнася до:

 Уилям Милър (1782–1849) – американски баптистки проповедник, основател на адвентисткото движение;
 Уилям Милър (1864–1945) – британски историк, медиевист и журналист.

Пояснителни страници